Christopher Rouse (1949–2019) amerikai zeneszerző
 Christopher Rouse (1958) amerikai filmvágó